Pecl peut faire référence à : 
 Gretta Pecl, spécialiste australienne d'écologie marine.
 Robert Pecl (né en 1965), footballeur autrichien.

 PECL (pour PHP Extension Community Library) : un dépôt de modules écrits en langage C, et compilés à l'intention de PHP.

Homonymie de patronyme